Il doppio del torneo di tennis Cyclus Open de Tenis 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rogério Dutra da Silva e Júlio Silva che hanno battuto in finale Ricardo Hocevar e Andre Miele 3-6, 6-4, [10-4].

Teste di serie 

 Sergio Roitman /  Horacio Zeballos (quarti di finale)
 Ricardo Mello /  Caio Zampieri (quarti di finale)

 Rogério Dutra da Silva /  Júlio Silva (Campioni)
 Ricardo Hocevar /  Andre Miele (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cyclus Open de Tenis 2008